Шездесет шесто фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1968. године.

Преглед 
Играло је укупно шеснаест тимова. ФК Ференцварош је освојио првенство, што му је била двадесет прва титула шампиона Мађарске, испред ФК Ујпешт Доже и ФК Вашаша.

Финална табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Референце

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1968.
Фудбал у 1968.